Комсомо́льский сельсове́т — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование.

Белоруссия

Российская Федерация

Украина 

Переименованы, в 2020 году упразднены.

Винницкая область 

 Комсомольский сельский совет Козятинского района (Махновский)

Житомирская область 

 Комсомольский сельский совет Олевского района (Покровский)

Запорожская область 

 Комсомольский сельский совет Гуляйпольского района (Гуляйпольский)

Николаевская область 

 Комсомольский сельский совет Николаевского района (Благодаровский)

Харьковская область 

 Комсомольский сельский совет Лозовского района (Миролюбовский)